Øye steht für:
 Øye (Oppland), Ortschaft in der norwegischen Kommune Vang in der Fylke Oppland
 Øye (Rogaland), Ortschaft in der norwegischen Kommune Hjelmeland in der Fylke Rogaland

Øye ist der Familienname folgender Personen:
 Erlend Øye (* 1975), norwegischer Musiker